À la vie ! est un roman de Joseph Bialot publié en 2010.

Résumé 

En 1913, Benoit se revoit en 1871, communard (=insurgé) traqué par les Versaillais. Il est maintenant imprimeur à Belleville. David, juif polonais et peintre, avec Marie, fait la fête à La Ruche, asile d'artistes, où ils s'installent, Marie posant pour David. Étienne, fils de Benoit, viole Hortense, femme de son frère Augustin. Étienne part en Algérie et devient militaire. En 14, Hortense donne naissance à Pascal. David travaille chez Benoit, puis il se rend voir sa mère malade en Pologne. La guerre éclate.

Benoit va vivre à Montreuil avec les amis de Jaurès (assassiné). Augustin et Étienne sont mobilisés. En 1915, Marie donne naissance à Céline. David épouse Natacha en Pologne et Marie épouse le peintre Félix. Natacha est tuée par des antisémites. En 1916, Hortense a Jean, à la suite d'une permission d'Augustin, sergent, qui est exécuté pour faute en 1917.

En 1920, Étienne est envoyé en Pologne et retrouve David qu'il fait revenir en France. David trinque à la vie avec Benoit. Étienne est démobilisé en 1922, mais demeure au Maghreb. Marie et Félix ouvrent une galerie d'art à New York. En 1925, Étienne adhère au tout nouveau parti fasciste Français. Marie revient et reconquiert David. En 1934, Benoit meurt pendant une manifestation communiste. En 1936, Pascal épouse Laure, puis s'engage avec Dan pour aller combattre en Espagne le fascisme franquiste. Étienne va vivre en Espagne. En 1937, Laure donne naissance à Benoit-Guillaume. Hortense épouse Marc, père de Dan décédé. Pascal rentre en 1938. David repart quelques mois à New York et Marie s'exile à Nice.

En 1939, Marc s'engage. Pascal et David sont mobilisés. En 1940, Félix rejoint Marie. Jean se rend chez Laure en Béarn et Hortense reste à Belleville. David s'évade de prison et rejoint Marseille. Jean, Marc et Esther, reviennent clandestinement à Belleville. La date de recensement des juifs étant dépassée, Marc et Esther doivent se cacher jusqu'à ce que Jean les fasse recenser comme habitants par connaissance. En 1941, Étienne revient à Paris et devient kollabo. David fait connaissance de sa fille Céline : il fait son portrait. Pascal remonte à Paris. Marie vient revoir David, puis est hospitalisée pour dépression. Esther donne naissance à Christine. En 1942, Marc s'installe en Béarn pour fuir les rafles. Hortense a moins de chance : elle est tuée en passant la ligne de démarcation. En 1943, Céline se fait enlever par Ines, ex-maîtresse de David et kollabo. En 1944, David entre dans Paris sous une fausse identité et libère Céline. Esther est déportée à Drancy. Pascal est pris dans le maquis et envoyé en camp. Étienne se rend en Allemagne avec les gradés SS. Céline rejoint Marie. David repeint à Montparnasse, Marie et Céline le rejoignent. Pascal revient en août 45. En 1946, Céline donne naissance à Hortense. Étienne est arrêté et se pend. En 1947, David épouse Marie. Marc va combattre en Palestine.

Roman français paru en 2010